Aveiras é um nome comum a duas freguesias do concelho da Azambuja:

 Aveiras de Baixo
 Aveiras de Cima

Desambiguação